McEwin est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme

 (1898-1979), joueur néo-zélandais de cricket
 (1897-1988), homme politique australien en Australie-Méridionale
 (1928-2007), joueur australien de football australien

Voir aussi

Homonymie de patronyme